Ölbachtal bezeichnet mehrere Bachtäler:
 die Naturschutzgebiete Oberes Oelbachtal und Oelbachtal im Tal des Oelbaches in Bochum und Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 das Naturschutzgebiet Ölbachtal mit Augustdorfer Dünenfeld in Oerlinghausen, Augustdorf und Stukenbrock, Nordrhein-Westfalen
 das Tal des Ölbaches in Atzlenbach bei Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 ein Seitental der Ifta (Fluss) in Ifta, Thüringen